ENSAE peut faire référence à :

 l'École nationale de la statistique et de l'administration économique ou ENSAE Paris ;
 l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou SUPAERO qui s'est rapprochée en 2007 avec l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA) pour former l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE).
 l'École Nationale de la statistique et de l'analyse économique qui se trouve à Dakar (Sénégal).